Este artigo contém a lista dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol masculina de 2000 a 2019.

Legenda 

 Cor de fundo verde = Vitória da Seleção Brasileira
 Cor de fundo amarela = Empate
 Cor de fundo vermelha = Derrota da Seleção Brasileira

Década de 2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Década de 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ver também
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 1914 a 1949
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 1970 a 1999
Lista de partidas da Seleção Brasileira de Futebol Masculino de 2020 a 2039
Lista de partidas não oficiais da Seleção Brasileira de Futebol

Listas da Seleção Brasileira de Futebol